Dominic Inglot e Mate Pavić erano i detentori del titolo, ma Pavić ha deciso di non partecipare all'edizione di quest'anno. Inglot ha fatto coppia con Marcus Daniell, ma i due hanno perso nei quarti di finale contro Divij Sharan e Jan-Lennard Struff.

Nikola Mektić e Alexander Peya hanno vinto il torneo battendo in finale Benoît Paire e Édouard Roger-Vasselin con il punteggio di 7-5, 3-6, [10-7].

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Alexander Peya (campioni)
  Marc López /  Nenad Zimonjić (primo turno)

 Marcus Daniell /  Dominic Inglot (quarti di finale)
 Robin Haase /  Matwé Middelkoop (primo turno)

Wild card 

  Amine Ahouda /  Yassine Idmbarek (primo turno)

 Malek Jaziri /  Lamine Ouahab (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 2018